Кетрин Хикс () је америчка глумица, рођена 6. августа 1951. године у Њујорку (САД).

Улоге 

|-
| 1975. || || -{Ryan's Hope}- || || 
|-
| 1978. || || -{Sparrow}- || || 
|-
| 1979. || || -{The Bad News Bears}- || || 
|-
| 1979. || || -{Love for Rent}- || || 
|-
| 1980. || || -{To Race the Wind}- || || 
|-
| 1980. || || -{Marylin: The Untold Story}- || || 
|-
| 1981. || || -{Jacqueline Susann's Valley of the Dolls}- || || 
|-
| 1982. || || -{Better Late That Never}- || || 
|-
| 1982. || || -{Death Valley}- || || 
|-
| 1982. || || -{Tucker's Witch}- || || 
|-
| 1983. || || -{Happy Endings}- || || 
|-
| 1984. || || -{Garbo Talks}- || || 
|-
| 1984. || || -{The Razor's Edge}- || || 
|-
| 1985. || || -{Fever pitch}- || || 
|-
| 1986. || Пеги Су се удаје || -{Peggy Sue Got Married}- || || 
|-
| 1986. || Звездане стазе IV: Путовање кући || -{Star Trek IV: The Voyage Home}- || Гилијан Тејлор || 
|-
| 1987. || || -{Like Father Like Son}- || || 
|-
| 1987. || || -{Laguna Heat}- || || 
|-
| 1988. || Тајна манастирске ракије || || Ела Фрејзер
|-
| 1988. || Дечије игре || -{Child's Play}- || Карен Баркли || Награда Сатурн за најбољу глумицу 
|-
| 1989. || || -{Souvenir}- || || 
|-
| 1989. || Прсте себи, она је још млада! || -{She's Out of Control}- || Џенет Пирсон
|-
| 1989. || || -{Spy}- || || 
|-
| 1990. || || -{Running Against Time}- || || 
|-
| 1991. || || -{Hi Honey - I'm Dead}- || || 
|-
| 1991. || || -{Liebestraum}- || || 
|-
| 1994. || || -{Winnetka Road}- || || 
|-
| 1994. || || -{Diagnosis: Murder}- || || 
|-
| 1995. || || -{Animal Room}- || || 
|-
| 1995. || || -{Dillinger and Capone}- || || 
|-
| 1995. || || -{Redwood Curtain}- || || 
|-
| 1995. || || -{Burke's Law}- || || 
|-
| 1997. || || -{Turbulence}- || || 
|-
| 1997. || || -{Eight Days a Week}- || || 
|-
| 2000. || || -{For All Time}- || || 
|-
| 1996-2007. || Седмо небо || -{7th Heaven}- || Ени Кемден
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1951.
Америчке глумице
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа